Anton Bruckner, een Oostenrijks componist en organist
 Karel Brückner, een Tsjechische voetbaltrainer
 Roland Brückner, een Oost-Duits turner
 Agnes Bruckner, een Amerikaanse film- en televisieactrice
 Kimberly Bruckner, een Amerikaanse wielrenster
 Ferdinand Bruckner, een Oostenrijks dichter en toneelschrijver
 Amy Bruckner, een Amerikaanse actrice en stemactrice
 Daniel Brückner, een Duits-Algerijns profvoetballer